Bubble Memories: The Story of Bubble Bobble III, noto più semplicemente come , è un platform arcade prodotto dalla Taito nel 1996 e distribuito dalla Romstar.

Trama
Un giorno, i gemelli Bubby e Bobby, mentre giocano insieme di fronte alla torre dove vivono, vengono trasformati in draghi sparabolle dal perfido Super Dark Great Dragon (un gigantesco drago alato) che si impossessa dell'edificio. I due gemelli devono risalire gli 80 piani della torre per prendere sette pozioni colorate, liberare l'edificio dalle grinfie del malvagio e riacquisire le loro forme umane.

Modalità di gioco

Accoglienza

Collegamenti esterni